In the Penal Colony steht für:

 Englischer Titel der Kurzgeschichte In der Strafkolonie von Franz Kafka (1914/1919)
 In the Penal Colony (Berkoff), Schauspiel von Steven Berkoff (1968)
 In the Penal Colony (Oper), Oper von Philip Glass (2000)